Ú, ú (U с акутом) — буква расширенной латиницы, используемая в чешском, фарерском, венгерском, исландском и словацком алфавитах. Буква также появляется в нидерландском, ирландском, окситанском, португальском, испанском, итальянском, вьетнамском алфавитах и в системе пиньинь в качестве варианта буквы U с добавлением тона.

Использование

Венгерский алфавит 
В венгерском алфавите буква Ú стоит 36-й по счёту и передаёт звук  (долгий звук «У»).

Каталанский алфавит 
Используется в качестве ударной буквы u, показывая, что ударение падает на эту букву, хотя и не является типичным (то есть по правилам не должно падать на неё).

Исландский алфавит 
Ú — 25 буква исландского алфавита и обозначает звук .

Испанский алфавит 
Используется в качестве ударной буквы u, показывая, что ударение падает на эту букву, хотя и не является типичным (то есть по правилам не должно падать на неё).

Пиньинь 
В системе пиньинь Ú обозначает U с восходящим тоном.

Вьетнамский язык 
Во вьетнамском языке буква передаёт звук  с восходящим тоном.

Португальский алфавит 
Используется в качестве ударной буквы u, показывая, что ударение падает на эту букву, хотя и не является типичным (то есть по правилам не должно падать на неё).

Словацкий алфавит 
В словацком алфавите буква Ú стоит 39-й по счёту и передаёт звук .

Фарерский алфавит 
Ú является 24-й буквой фарерского алфавита, и может представлять следующие звуки:
 Короткий  в таких словах, как   («кружка», «чашка кофе»)
 Короткий  перед  в таких словах, как   («корова»), но и в   («свадебные»)
 Длинный дифтонг  в   («вне»),   («дом»),   («но»).

Чешский алфавит 
В чешском алфавите буква Ú стоит 34-й по счёту и передаёт звук . Может появляться только в качестве первой буквы слова, за исключением составных слов, таких как, например, «» — треугольник, которое состоит из двух основ — «», которое является производным от «», означающее «три» и «» — «угол».

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

 Онлайн-энциклопедия о системах письма и языках 

Чешский алфавит
Словацкий алфавит